Шахтар (волейбольний клуб, Донецьк)
 Шахтар (волейбольний клуб, Солігорськ)

Див. також 
 Шахтар (значення)